

Зимов'є — село, Глибоківський район, Східно-Казахстанська область

Зимов'є — селище, Верхньобуреїнський район, Хабаровський край
 Зимов'є — село, Черепановський район, Новосибірська область